Villers-le-Sec kan syfta på:
 Villers-le-Sec, Haute-Saône
 Villers-le-Sec, Marne
 Villers-le-Sec, Meuse